RTV steht für:
 als Name für mehrere Hörfunk- und Fernseh-Sender:
 RTV BN, Radio Televizija Bijeljina in Bijeljina, Bosnien und Herzegowina
 RTV Pink, Radio-Televizija Pink in Belgrad, Serbien
 RTV Slovenija, Radio Televizija Slovenija in Ljubljana, Slowenien
 RTVE, Radiotelevisión Española, Spanien
 Radio Televizija Vojvodine, Radio und Fernsehen der serbischen Provinz Woiwodina
 San Marino RTV, Radiotelevisione della Repubblica di San Marino, San Marino
 RTV Regionalfernsehen in Steyr, Oberösterreich
 Rajawali Televisi, Indonesien
 Rahmentarifvertrag, Bezeichnung für einen Tarifvertrag, der grundlegende Fragen regelt wie Urlaub, Arbeitszeiten und Kündigungsfristen
 Ravensburger Film + TV, als RTV AG das Vorgänger-Unternehmen der Your Family Entertainment AG
 Real Time Video, Kompressionsformat, mit dem Videosignale in Echtzeit digitalisiert, komprimiert und auf der Festplatte gespeichert werden können
 Reichstelegraphenverwaltung, die Abteilung der ehemaligen Deutschen Reichspost, welche die Organisation des Telegraphie- und Fernmeldewesens, später auch des Rundfunks übernahm
 Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft, lokale Nahverkehrsgesellschaft des Rheingau-Taunus-Kreis und Gesellschafterin des Rhein-Main-Verkehrsverbundes
 Rhodesian TeleVision, Programmanbieter des Fernsehens in der Föderation von Rhodesien und Njassaland
 Ring Technischer Verbindungen, ein Dachverband deutscher Studentenverbindungen 
 Room Temperature Vulcanizing („bei Raumtemperatur vernetzend“), ein Fachbegriff aus dem Modellbau zu Form- und Klebematerialien
 Abkürzung für den ehemaligen Ruhrtalsperrenverein in Essen, der die Talsperren im Sauerland betreibt
 RTV 1879 Basel, ein Schweizer Handball- und Volleyballverein
 Rumelner TV (Volleyball), deutscher Sportverein
 TV Rheinbach (Handball), deutscher Sportverein
 zahlreiche Sportvereine, wie den Remscheider Turnverein, den Rastatter Turnverein u. a.

R.TV steht für Regional Television:
 R.TV (Karlsruhe), ehemaliger regionaler Fernsehsender in Karlsruhe mit dem Sendegebiet der Region Mittlerer Oberrhein
 R.TV bis Anfang 2007, später REGIO TV Regional-Fernsehen, heute Regio TV Stuttgart, ein regionaler Fernsehsender in der Region Stuttgart, Sitz in Stuttgart

rtv steht für:
 rtv (Zeitschrift), ein wöchentliches Fernsehmagazin für Deutschland

Siehe auch:
 RTVV

Abkürzung